Jan Schouten ist der Name folgender Personen:

* Jan Schouten (Politiker) (1883–1963), niederländischer Politiker und Parteifunktionär (ARP)
 Jan Schouten (Mathematiker) (1883–1971), niederländischer Mathematiker, nach ihm benannt der Schouten Tensor